Grigor Dimitrov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Bernard Tomić ha battuto in finale 6-1, 6-3 Chase Buchanan.

Teste di serie 

  Yuki Bhambri (quarti di finale)
  Daniel Berta (primo turno)
  Bernard Tomić (campione)
  Huang Liang-chi (primo turno)
  Agustín Velotti (primo turno)
  Yong-Kyu Lim (secondo turno)
  Andrea Collarini (terzo turno)
  Gianni Mina(semifinali)

  Shuichi Sekiguchi (primo turno)
  Facundo Argüello (primo turno)
  Kevin Krawietz (primo turno)
  Julien Obry (secondo turno)
  Julen Urigüen (primo turno)
  David Souto (primo turno)
  Dominik Schulz (secondo turno)
  Denis Kudla(quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2009